D’Olivet ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Fabre d’Olivet (1768–1825), französischer Schriftsteller, Historiker, Philologe, Theosoph und Illuminist
 Pierre-Joseph Thoulier d’Olivet (1682–1768), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Literat, Grammatiker, Übersetzer, Lexikograf und Romanist